Подмоки може бити:

 Подмоки (Нимбурк), насељено мјесто у округу Нимбурк, Средњочешки крај, Чешка Република
 Подмоки (Хавличкув Брод), насељено мјесто у округу Хавличкув Брод, крај Височина, Чешка Република